Il doppio del torneo di tennis Sanremo Tennis Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julien Benneteau e Nicolas Mahut che hanno battuto in finale Flavio Cipolla e Francesco Piccari 6-4, 7-66.

Teste di serie 

 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (Campioni)
 Adrián García /  Tomas Tenconi (primo turno)

 Bart Beks /  Matwé Middelkoop (quarti di finale)
 Máximo González /  Diego Junqueira (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sanremo Tennis Cup 2006